Unter den Eichen steht für:
 Die Straße Unter den Eichen in Berlin-Lichterfelde
 Das KZ Unter den Eichen in Wiesbaden
 Das Freizeitgelände Unter den Eichen in Wiesbaden 
 den Mediencampus der Hochschule RheinMain in Wiesbaden